Ninot puede hacer referencia a:

 Ninot o muñeco de componente de Fallas.
 Ninot (grupo musical): un grupo precursor del movimiento de rock mexicano a principios de los años 1980. 
 Ninot - Josep M. Ninot 1955- , botánico.